Caroline von Sachsen (oder Karoline, Karolina, Carolina von Sachsen) ist der Name folgender Personen:

 Caroline Reuß zu Greiz (1884–1905), durch Heirat Großherzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach
 Caroline von Erbach-Fürstenau (1700–1758), durch Heirat Herzogin und von 1745 bis 1748 Regentin von Sachsen-Hildburghausen
 Caroline von Bourbon-Parma (1770–1804), durch Heirat sächsische Prinzessin

siehe auch: 
 Karoline Amalie von Hessen-Kassel (1771–1848), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg
 Karoline Luise von Sachsen-Weimar-Eisenach (1786–1816),  Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach und durch Heirat Erbgroßherzogin von Mecklenburg-Schwerin
 Karoline Ferdinande von Österreich (1801–1832), durch Heirat Prinzessin von Sachsen.
 Caroline Ulrike Amalie von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1753–1829), Dechantin im Kaiserlich freien weltlichen Reichsstift von Gandersheim
 Maria Carolina von Savoyen  (1764–1782), durch Heirat Prinzessin von Sachsen.